Leon Novak je osebno ime več znanih Slovencev:

 Leo(n) Novak (1894 - 1959), geodet in fotografski strokovnjak, univ. profesor
 Leon Novak (1906 - 1941), glasbenik in publicist; talec
 Leon Novak (* 1963), evangeličanski teolog in pastor v Murski Soboti, 2019 izvoljen za škofa Evangeličanske cerkve v Sloveniji